Швыдкой — фамилия. Известные носители:

 Швыдкой, Михаил Ефимович (род. 1948) — государственный деятель Российской Федерации, руководитель Федерального Агентства по Культуре и Кинематографии.
 Швыдкой, Павел Васильевич (1906—1961) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.

См. также 
 Швыдкий
 Швидкий